Корадо Фаби () е бивш пилот от Формула 1. Роден на 12 април 1961 г. в Милано, Италия.

Формула 1 
Корадо Фаби прави своя дебют във Формула 1 в Голямата награда на Бразилия през 1983 г. В световния шампионат записва 18 състезания като не успява да спечели точки, състезава се отборите на Осела и Брабам. Също така той е по-младият брат на Тео Фаби като през 1984 те си поделят мястото в Брабам за съотборник на Нелсън Пикет. Корадо заема мястото на Тео в състезанията в Монако, Детройт и в Далас, докато Тео се състезава в КАРТ сериите.

Класиране във Формула 1

Източници

Вижте също 
 Пилоти от Формула 1

Фаби, Корадо
Родени в Милано